У́лица Корча́гина, у́лица Па́вла Корча́гина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Павла Корчагина — улица в Кирове.
 Улица Павла Корчагина — улица в Москве.
 Улица Павла Корчагина — улица в Астрахани
 Улица Павла Корчагина — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Корчагина — улица в Новосибирске.
 Улица Корчагина — улица в Орле.
 Улица Павла Корчагина — улица в Мурашах (Кировская область).
 Улица Павла Корчагина — улица в Бердске (Новосибирская область).

Украина 
 Улица Павла Корчагина была в Днепропетровске. В результате декоммунизации в 2016 году она была переименована в честь Николая Кулиша.
 Улица Павла Корчагина есть в Донецке, рядом с ней находится улица Николая Островского.
 Улица Корчагинцев в Харькове. В результате декоммунизации в 2016 году она была переименована в честь Николая Михайловича Амосова.

Казахстан 
 Улица Корчагина — улица в Алма-Ате.
 Улица Павла Корчагина — улица в Рудном.

Улицы, названные в честь литературных персонажей